Die Frauen des Hauses Wu steht für:

 Die Frauen des Hauses Wu (Pavilion of Women), Roman von Pearl S. Buck (1946)
 Die Frauen des Hauses Wu (2001), chinesisch-US-amerikanischer Film von Yim Ho